Чжан Нань:

 Чжан Нань (гимнастка) (род. 1986) — китайская спортивная гимнастка
 Чжан Нань (бадминтонист) (род. 1990) — китайский бадминтонпст